Дмитровка (), село, 
Лукашевский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684006. Население по переписи 2001 г. составляет 49 (20/29 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Дмитровка находится в 1-м км от села Лукашевка, примыкает к селу Ладное.

История 
 1915 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района